Stoew ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Stoew (1973–2008), bulgarischer Schriftsteller und Autor
 Ljuben Stoew (1939–2016), bulgarischer Maler und Grafiker
 Swetlan Stoew (* 1960), bulgarischer Diplomat und Politiker
 Waltscho Stoew (* 1952), bulgarischer Kugelstoßer

Siehe auch:
 Stoewa